

Geografia

Tanzania
 Mwenge – villaggio della circoscrizione di Dar es Salaam
 Mwenge – circoscrizione della regione di Lindi
 Mwenge – circoscrizione della regione di Mtwara
 Mwenge – circoscrizione della regione di Shinyanga

Uganda
 Mwenge - contea del distretto di Kuenjojo

Altro
Mwenge bigere - bevanda ugandese a base di banana e sorgo tostato